Jošanica je lahko:
 Jošanica, Sokobanja (Srbija)
 Jošanica, Žagubica (Srbija)
 Jošanica, Bosna in Hercegovina
 Jošanica, Črna gora